Лёвкин, Левкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Лёвкин, Алексей Вадимович (род. 1989) — российский военнослужащий, участник вторжения на Украину.
 Левкин, Андрей Викторович (1954—2023) — латвийско-российский писатель и публицист.
 
 Лёвкин, Евгений Владимирович (род. 1992) — казахстанский прыгун с трамплина.
 Левкин, Иван Иванович (1903—1974) — советский композитор, поэт.
 Лёвкин, Игорь Иванович (род. 1967) — советский и российский музыкант.
 Лёвкин, Никанор Александрович (1909—1997) — Герой Советского Союза.
 Лёвкин, Сергей Евгеньевич (1951—2006) — советский и российский певец.

Топоним 
 Левкин — починок в Никольском районе Вологодской области.